Horváth Adrián (1954) Széchenyi-díjas építőmérnök
Horváth Adrián (1970) zeneszerző, karmester
Horváth Adrián (1987) labdarúgó
Horváth Adrián, a Győr kézilabdázója